Белокопы́тов — русская фамилия, имеет женскую форму Белокопытова.

Известные носители 
 Белокопытов, Александр Николаевич (1873—1920) — русский военный деятель, полковник, георгиевский кавалер.
 
 Белокопытов, Марк Давыдович (1902—1973) — выпускник Института Красной Профессуры, майор Красной Армии, профессор политической экономии ВГИК.
 Белокопытов, Николай Павлович (1946—1981) — лётчик-испытатель, подполковник.
 Белокопытов, Иван Петрович (1762—1825) — генерал-майор (1806). Участник русско-турецких (1787—1791, 1806—1812), коалиционных с Францией (1805—1807) и Отечественной 1812 года войн
 Белокопытов, Сергей Дмитриевич (1822—1889) — генерал-лейтенант, командующий 4-м и 15-м армейскими корпусами, временный командующий Казанским военным округом, член Военного совета Российской империи

См. также 
 Белокопытовы — дворянский род
 Белокопытово
 Белокопитово

Примечания